

Cinema 
 Roseland, cortometraggio musicale del 1930 diretto da Roy Mack
 Roseland – film del 1977 diretto da James Ivory
 Roseland, mediometraggio del 1990 diretto da Octavio Iturbe e Wim Vandekeybus

Geografia 
 Regno Unito
 Roseland – penisola della Cornovaglia

 Stati Uniti d'America
 Roseland – census-designated place della Contea di Sonoma, California
 Roseland – census-designated place della Contea di Indian River, Florida
 Roseland – città della Contea di St. Joseph, Indiana
 Roseland – città della Contea di Cherokee, Kansas
 Roseland – città della Parrocchia di Tangipahoa, Louisiana
 Roseland – villaggio della Contea di Adams, Nebraska
 Roseland – borough della Contea di Essex, New Jersey

Musica 
 Roseland – album degli Acoustic Alchemy del 2011